КС — акронім кирилицею з літер К, С. Може означати:
 конституційний суд
кредитна спілка
 компресорна станція
 Counter-Strike
 контрольна сума
 колірна система (колірна модель)
 КС — кремнієвий стабілітрон та префікс назв серій кремнієвих стабілітронів радянського виробництва, наприклад КС168.
 к.с. - кінська сила.